Ногалес (муниципалитет):
  — муниципалитет в мексиканском штате Веракрус.
 Ногалес (муниципалитет Соноры) — муниципалитет в мексиканском штате Сонора.